Neviditelný muž je název:

v kinematografii:
 Neviditelný muž (film, 1933) – vědeckofantastický film USA z roku 1933, režie James Whale
 Neviditelný muž (film, 2011) – český studentský film z roku 2011, režie Jakub Janda